XXXVI Европско првенство у атлетици у дворани 2021. се одржало од 4. до 7. марта 2021. у Арени Торуњ у Торуњу, Пољска. Такмичење је организовано под покровитељством Европске атлетске асоцијације ЕАА. Такмичило се у 26 дисциплина 13 у мушкој и 13 у женској конкуренцији.

Избор домаћина првенства

Квалификационе норме за учешће на Европском првенству 2021. 
Свака земља могла је послати максимално тројицу спортиста са постигнутим постављеним нормама по дисциплини. У вишебојима који немају квалификациону норму могу наступити само двојица спортиста из једне земље. За штафете сваки савез може послати по 6 спортиста у обе конкуренције. За штафете 4 х 400 м и вишебоје нема норме, а учесници су првих 6 са ранг листе ЕАА за штафете а првих 12 за вишебоје.

Период испуњавања норми је 1. маја 2019. — 24. фебруар 2021. до 14:00 часова.

Земље учеснице 
Учествовало је 709 такмичара из 46 земаља.

  (1)
  (2)
  (1)
  (7)
  (31)
  (22)
  (3)
  (7)
  (3)
  (20)
  (15)
  (7)

  Избеглички тим (ЕАА) (1)
  (2)
  (24)
  (44)
  (2)
  (3)
  (2)
  (9)
  (4)
  (23)
  (1)

  (1)
  (51)
  (13)
  (43)
  (16)
  (15)
  (1)
  (7)
  (15)
  (8)
  (13)
  (47)

  (32)
  (19)
  (27)
  (36)
  (4)
  (2)
  (25)
  (25)
  (30)
  (42)
  (1)

Календар такмичења

Резултати по дисциплинама

Мушкарци

Жене

Биланс медаља

Биланс медаља, мушкарци

Биланс медаља, жене 

 Биланс медаља, укупно

Табела успешности на Европском првенству 2021. 
Ово је преглед успешности земаља према осам првопласираних (финалиста) у свим дисциплинама. Бодови су додељивани на овај начин. Првопласирани је добијао 8 бодова, други 7, а последњи осми 1 бод.

Рекорди 
У току Европског првенства 2021. постигнуто је више разних рекорда од којих су најзначајнији: 2 рекорда европских првенстава у дворани, 18 национална рекорда, као и више светских, европских и личних најбољих резултата сезоне.

Светски атлетски рекорди у дворани ()

Најбољи светски резултати сезоне (8)

Европски атлетски рекорди у дворани ()

Најбољи европски резултати сезоне (12)

Рекорди европских првенстава у дворани (2)

Национални рекорди постигнути на ЕП 2021. (18) 
Ово је списак свих националних рекорда постигнутих на овом првенству поређаних по датуму постизања и према распореду дисциплина на програму тог дана.

Изједначени национални рекорди постигнути на ЕП 2021. (1) 
Ово је списак свих изједначених националних рекорда постигнутих на овом првенству поређаних по датуму постизања и према распореду дисциплина на програму тог дана.

Референце

Спољашње везе 

 Статистика досадашњих европских првенстава у дворани.
 Комплетни резултати ЕП на сајту web.archive.org

 
Европско првенство у атлетици у дворани
Атлетика у 2021.
Атлетика у Пољској